Лаленков — фамилия. Известные носители:
 Лаленков, Дмитрий Валерьевич (род. 1966) — украинский актёр
 Лаленков, Евгений Алексеевич (род. 1982) — российский конькобежец